Рилиан () — персонаж Хроник Нарнии. Фигурирует в книге Серебряное Кресло. Сын Каспиана X. Полный титул: Рилиан Король Нарнии, Император Одиноких Островов и лорд Кэр-Параваля.

Биография

Серебряное Кресло 

За 10 лет до того, как Юстэс Вред и Джил Поул попали в Нарнию, принц Рилиан пропал без вести.

После того, как его мать погибла от укуса зелёной змеи, принц решил убить её, чтобы отомстить за мать. Но во время поисков он столкнулся с колдуньей, принимавшей облик этой змеи, и был заколдован и помещён под землю в её владения. После этого он уже не помнил ничего из того, что было до его заключения. Только раз в сутки чары спадали с него, и он вспоминал о своей прошлой жизни, но на это время колдунья приковывала его к волшебному Серебряному креслу. В остальное время принц по внушению колдуньи считал, что в эти моменты он тяжко болен и лишается рассудка, становясь опасным для окружающих.

К счастью, ребята чудом оказываются рядом с принцем во время очередного «приступа безумия», и, услышав, как Рилиан просит их освободить его «во имя Аслана», разрубают цепи, сковывающие принца. Теперь память полностью вернулась к юноше, и он сразился с ведьмой, после чего вернулся домой. В итоге Рилиан стал королём вместо своего покойного отца — короля Каспиана.

Последняя битва 
Когда Юстас и Джилл попадают в Нарнию, Рилиана уже много веков как нет в живых. Они помогают Тириану, последнему королю Нарнии (Тириан сообщает, что Рилиан - прадед его прадеда). Рилиан на короткое время появится рядом с отцом и матерью в конце книги.

Происхождение

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Персонажи «Хроник Нарнии»
Вымышленные принцы
Вымышленные короли